Sawai ist der Familienname folgender Personen:
 Gloria Ruth Sawai (* 1932), kanadische Schriftstellerin
 Sawai Ken’ichi (1903–1988), japanischer Kampfkunstexperte
 Miyū Sawai (* 1987), japanische Schauspielerin, Model und Sängerin
 Naoto Sawai (* 1995), japanischer Fußballspieler

Sawai steht für:
 Sawai (Ehrentitel), Ehrentitel in Indien (z. B. von Maharaja Jai Singh II.)

Siehe auch:
 Savaiʻi